

Persone
 Elisa Toffoli (in arte Elisa) – cantautrice e polistrumentista italiana
 Luís Carlos Tóffoli – ex calciatore brasiliano
 Tommaso Toffoli – informatico e docente italiano

Altro
 Porta di Toffoli – in informatica, porta logica universale reversibile